Reihling ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Reihling (1861–1913), württembergischer Landtagsabgeordneter 
 Hermann Reihling (1892–1949), deutscher Kommunalpolitiker